Ernesto, Marquês da Áustria (r. 1055–1075)
Ernesto, Duque da Áustria (r. 1406–1424)
Ernesto, Arquiduque da Áustria (r. 1594–1595)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história